Qadam qadam badhaye ja (en hindi क़दम क़दम बढ़ाये जा) était la marche rapide régimentaire de l'armée nationale indienne de Subhas Chandra Bose. Écrite par Pt. Vanshidhar Shukla et composée par Ram Singh Thakuri, elle a été interdite en Inde après la Seconde Guerre mondiale en tant que « séditieuse », interdiction qui a ensuite été levée en . La chanson est devenue depuis une chanson patriotique en Inde et a été réinterprétée par divers musiciens indiens dont C. Ramachandra et A.R. Rahman. La chanson est actuellement la marche rapide régimentaire de l'armée indienne.

Paroles

Notes et références

Articles connexes 
Azad Hind

Histoire militaire du monde indien
Chanson indienne
Chant militaire